Badolatosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Badolatosa (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Badolatosa (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar